Dans le manga Saint Seiya, les  sont les plus puissants protecteurs de la déesse Athéna, au nombre de treize chevaliers.

Ils sont réputés être les plus puissants et les meilleurs combattants de toutes les armées divines. Les treize Armures d’Or qu'ils revêtent correspondent aux treize Constellations du zodiaque de l’Écliptique (qui sont traversées par le soleil durant les douze mois terrestres) dont le Serpentaire.
 
Les Chevaliers d'Or sont les plus élevés dans la hiérarchie des Chevaliers d’Athéna et sont chargés d’assurer la protection de leur Maison (ou Temple) zodiacale respective, disposées tout le long du grand escalier du Sanctuaire, qui permet d'accéder à la salle du Grand Pope et au sanctuaire dans lequel est supposée se trouver la déesse Athéna. Cet escalier forme l’unique accès pour qui veut se rendre auprès d'elle.

Il arrive parfois aux Chevaliers d'Or d’effectuer des missions spéciales de par le monde, sur ordre du Grand Pope, quand un simple Chevalier de Bronze ou un Chevalier d'Argent ne suffit pas. La plupart du temps, un seul d’entre eux suffit, tant ils sont puissants. C’est également parmi les Chevaliers d’Or qu’est choisi le successeur du Grand Pope. Dans Saint Seiya: Next Dimension (la suite du manga Saint Seiya), un treizième Chevalier d'Or est révélé, le légendaire Ophiuchus.

Âge Mythologique (Saint Seiya: Next Dimension)

(Saint Seiya: The Lost Canvas, Spécial Anniversaire)

(Saint Seiya: The Lost Canvas)

(Saint Seiya: The Lost Canvas)

(Saint Seiya: The Lost Canvas)

Avant la Guerre Sainte

Durant la Guerre Sainte

Après la Guerre Sainte

canonique (Saint Seiya: Next Dimension)

canonique (Saint Seiya)

(Saint Seiya: Next Dimension)

(Saint Seiya: Épisode G - Assassin)

(Saint Seiya Omega)

Saison 1

Saison 2

(Saint Seiya: Épisode G - Assassin)

-alterné, pas de pegasus seiya (Saint Seiya: The Lost Canvas - Chronicles)

Notes et références

Articles connexes 
 Chevalier d'Argent
 Chevalier de Bronze